Generali Ladies Linz — международный профессиональный теннисный турнир среди женщин, проводимый в австрийском городе Линц на закрытых кортах с покрытием типа хард.

В 2009 году турнир проходит с 12 по 18 октября.

Турнир продолжает промежуточную стадию сезона — после US Open большинство европейских теннисисток второй полусотни и ниже вернулись в Европу и доигрывали сезон тут. Турнир в Линце стал первым в этой серии, который проводится в рамках WTA.

Действующий победитель турнира в женском одиночном разряде —  Ана Иванович — не участвует в нынешнем розыгрыше турнира.

Первой сеянной в одиночном турнире является 10-я ракетка мира —  Флавия Пеннетта.

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Янина Викмайер выигрывает второй одиночный титул WTA в карьере и в сезоне.
  Янина Викмайер лишь во второй раз в карьере обыгрывает игрока Top20 м впервые столь высокорейтингового (До Пеннетты это же удалось сделать с Раззано).
  Петра Квитова во второй раз в финале турнира WTA и впервые его проигрывает.
  Петра Квитова в третий раз обыгрывает игрока Top10 (До этого после матча с ней заканчивали свои выступления Винус Уильямс и Динара Сафина).

Парный разряд

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2009 года
2009